Аладжа — тюркский топоним. Может означать:

 Аладжадаг — хребет в Турции.
 Аладжа (Карс) — село в Турции.
  — город в Нигерии.
 Аладжа-Хююк — древний город.
 Аладжа (Чорум) — район в Турции.
 Аладжа (Туркмения) — морской порт в Туркмении.
 Монастырь Аладжа — монастырь.